Huhogók, királypárti felkelők a francia forradalom idején Bretagne-ban
Huhogók Avagy Bretagne 1799-ben, Honoré de Balzac 1829-ben megjelent regénye, eredeti címe: Les Chouans ou La Bretagne en 1799.
Huhogók, Philippe de Broca 1988-ban bemutatott játékfilmje Philippe Noiret és Sophie Marceau főszereplésével, eredeti címe: Chouans!.
Huhogók, 2010-es amerikai dokumentumfilm Anna Margarita Albelo rendezésében, eredeti címe: Hooters!.